Изабела Френска () може да се отнася за:

Династия Капетинги:
 Изабела Френска (1224–1269), дъщеря на крал Луи VIII, дарителка на манастир Лоншан, Светия
 Изабела Френска (1242–1271), на крал Луи IX, кралица на Навара и графиня на Шампан
 Изабела Френска (ок. 1295–1358), дъщеря на френския крал Филип IV Хубави, кралица на Англия, съпруга на Едуард II

Династия Валоа:
 Изабела дьо Валоа (1312–1348), дъщеря на Филип V, съпруга на Гиг VIII, дофин на Виен, и на Жан III de Faucogney
 Изабела Валоа (1313–1383), дъщеря на граф Шарл Валоа, съпруга на херцог Пиер I Бурбон
 Изабела Валоа (1348–1372), дъщеря на френския крал Жан II Добрия, съпруга на Джан Галеацо Висконти
 Изабел дьо Валоа (1389–1409), дъщеря на френския крал Шарл VI, кралица на Англия, съпруга на Ричард II и на Шарл Орлеански
 Елизабет Валоа (Исабела де Валоа; 1545–1568), дъщеря на френския крал Анри II, кралица на Испания, съпруга на Филип II

Вижте също 
 Изабела Валоа (пояснение)